Administração e economia

 Produto (marketing) — algo que pode ser oferecido em um mercado para satisfazer uma necessidade

Indústria
Produto de software
 Produto (indústria) — resultado de actividades ou de processos

Matemática

 Produto —  resultado de uma multiplicação
Produto cartesiano —  produto de conjuntos
Produto escalar —  produto de vetores que dá como resultado um escalar
Produto vetorial —  produto de vectores que dá como resultado um vector
Produto triplo —  produto entre três vectores, envolvendo o produto escalar e o vetorial
Produto categorial — produto de categorias
Produto fibrado —  construção da teoria das categorias
Produto topológico —  produto de espaços topológicos
Produto de matrizes

Química e biologia
Produto (química) —  resultado de uma reação química

Desambiguação